Albert Ayat (1875-1935) est un escrimeur français.
 Âyat est le pluriel de aya, qui désigne un verset du Coran (avec le sens originel de signe ou miracle).
 Ayat-sur-Sioule, est une commune du Puy-de-Dôme.

Mots proches 

Ayat (Hayat) en arabe peut signifier "la vie"